Dasht-e Lati (persiska: دشت لالی, Dasht-e Lālī, لالی) är en kommunhuvudort i Iran.   Den ligger i provinsen Khuzestan, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Teheran. Dasht-e Lati ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dasht-e Lati är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Pabdeh,  meter över havet,  km nordost om Dasht-e Lati. Runt Dasht-e Lati är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Dasht-e Lati är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Dasht-e Lati är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Khuzestan